Вячесла́в Иса́ков:
 Исаков, Вячеслав Вячеславович (род. 1994), более известный как Slame, — российский рэпер.
 Исаков, Вячеслав Михайлович (1945—2014) — российский инженер, педагог.